Canarias generalmente se refiere al archipiélago en el océano Atlántico que conforma una de las comunidades autónomas de España. Asimismo, puede hacer referencia a:

 Canarias Libre, desaparecido movimiento nacionalista de Canarias (España).
 Canarias Radio, medio de comunicación público de Canarias (España).
 Canarias7, periódico editado en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España).
 El Club Baloncesto Canarias, equipo de baloncesto con sede en Tenerife (España).

Además, puede referirse a las siguientes embarcaciones:

 El crucero Canarias, crucero de guerra de la Armada Española (1931-1975).
 La fragata Canarias, fragata de la Armada Española (desde 1994).